Ico steht für:
 Ico (Computerspiel), japanisches Videospiel für PlayStation
 Ico – Das kleine Wildpferd, argentinischer Zeichentrickfilm

ICO steht als Abkürzung für:
 Industrie Center Obernburg, Industriegebiet am Untermain
 Information Commissioner’s Office, britische Datenschutzbehörde
 Initial Coin Offering, die Ausgabe einer neuen Kryptowährung
 Initiative Christlicher Orient, österreichische Hilfsorganisation
 Instituto de Crédito Oficial, staatliches Kreditinstitut in Spanien
 Intermediate Circular Orbit, ein Satellitenkommunikationssystem, siehe ICO-G1
 International Coffee Organization, siehe Internationale Kaffeeorganisation
 Internationale Crossminton Organisation
 Israel Chamber Orchestra, israelisches Kammerorchester
 Kokosinseln, ITU-Code
 International Council of Ophthalmology

als Dateinamensendung:
 ICO (Dateiformat), Windows-Format für Icons

Abkürzung